|}
Die Bahnstrecke Dijon-Ville–Saint-Amour ist eine doppelgleisige, elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Frankreich. Sie setzt sich in Saint-Amour über Bourg-en-Bresse und Ambérieu nach Lyon fort. Die etwa 108 km lange Strecke verläuft grob in Nord-Süd-Richtung und verbindet die Regionshauptstadt Dijon in Bourgogne-Franche-Comté an der Bahnstrecke Paris–Marseille – mit der sie im Abstand von 15 bis 20 km parallel verläuft – zur Kantonshauptstadt Saint-Amour im Département Jura mit der Strecke Besançon–Lyon. Entsprechend werden diese beide Strecken auch gegenseitig als Umleitung bei Bauarbeiten oder Betriebsstörungen genutzt.

Die Bahnstrecke ist als Corridor No. 2 Teil der ETCS-kontrollierten großräumigen Verkehrsachse Antwerpen–(Basel)/ Lyon.

Geschichte 

Am 3. Juli 1875 wurde zwischen der Bahngesellschaft Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) und dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr der Konzessionsvertrag für den Bau und Betrieb der Strecke geschlossen. Sie diente von Anbeginn auch dem Personentransport. Die ersten 45 km konnten im Juni 1882, also nur 7 Jahre nach Vertragsunterzeichnung, eröffnet werden, die zweite Hälfte ein Jahr später.  Von Anfang an wurde auf Doppelgleisigkeit projektiert, doch kam das zweite Gleis erst in drei Schritten zwischen Mai 1886 und Mai 1901 hinzu.

Lokalbahnen 
Mervans hatte eine Meterspur-geführte Lokalbahn ins 30 km entfernte Chalon-sur-Saône. Diese wurde von 1901 bis 1924 von der Chemins de fer d’intérêt local de Saône-et-Loire (S.L.) betrieben und anschließend bis 1945 von der Régie départementale des chemins de fer de Saône-et-Loire, genau wie die 33 km lange Strecke von Louhans nach Tournus.

In Dommartin-lès-Cuiseaux gab es in den Jahren 1934 bis 1938 Anschluss an die 29 km lange Lokalbahn Régie Départementale des Tramways de l’Ain (RDTA), kurz Tramways de l’Ain, Cuiseaux–Pont-de-Vaux.

Jüngere Geschichte 
Eine Elektrifizierung konnte ebenfalls in zwei Etappen bewerkstelligt werden: Dijon–Mervans ging am 20. Mai 1969 ans Netz, der südlich gelegene Teil ein Jahr später am 12. Mai 1970. Schon zuvor war die Strecke einer umfangreichen Renovierung mit Beseitigung einiger Kreuzungsbauwerke, Austausch des Schotterbetts und Installation eines neuen Verkehrssicherungssystems (BAL) unterzogen worden.

Heute verkehren auf der Strecke sowohl Züge des TGV, des TER Bourgogne als auch Güterzüge.

Strecke 
Die Strecke beginnt am Kilometer 314,3 – Kilometrierung im Bahnhof Paris-Gare-de-Lyon beginnend – und endet mit der Kilometermarke 424,634 am Abzweig Saint-Amour, wo sie auf die Bahnstrecke Mouchard–Bourg-en-Bresse trifft. Saint-Amour liegt 2 km entfernt an dieser Strecke. Erst kurz vor diesem Zusammentreffen der beiden Strecken wird die Départementsgrenze zum Département Jura überschritten.

Die südlichen Stadtbezirke von Dijon sind geprägt von zahlreichen Eisenbahn-Infrastrukturen wie Lokomotivdepot, Werkstätten und dem Rangierbahnof Dijon-Perrigny sowie Industriebetrieben entlang des Canal de Bourgogne. Dieser läuft bis zur Saône in geringem Abstand zur Bahnstrecke von ein bis zwei Kilometern parallel. Das Gelände ist eher flach, die Strecke geradlinig. Hinter der Saônebrücke beschreibt die Strecke einen scharfen Winkel von zuvor Südsüdost nach Südwest und erst hinter Navilly führt die Strecke wieder in südsüdöstliche Richtung, ist jetzt aber deutlich geschwungener.

Die Strecke durchläuft drei verschiedene Départements in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Die Strecke hat ihren Ursprung im Département Côte-d’Or. Nach knapp 50 km führt sie in das Département Saône-et-Loire und kurz vor ihrem Ziel noch in das Jura.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Dijon - Bourg en Bresse auf Rail21

Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté